Население Брунея Как и в соседние страны, Бруней — государство с доминирующим малайским этносом. Однако многие культурные и языковые различия делают население Брунея отличающимся от малайского населения в соседних Малайзии и Индонезии.

Брунейцы придерживаются практики использования полного имени со всеми титулами, включая титул хаджи (для мужчин) или хаджа (для женщин). Многие малайские брунейцы носят элементы традиционной одежды.

Требования для получения гражданства Брунея включают прохождение тестов по малайской культуре, обычаям и языку. Лицам без гражданства, постоянным жителям Брунея вручается Международное удостоверение личности, которое позволяют им совершать поездки за границу. Большинство брунейских китайцев являются постоянными жителями, но многие не имеют гражданства.

Нефтяные богатства позволяют правительству Брунея обеспечивать население одной из лучших в Азии системой здравоохранения. Существует три больницы: в Бандар-Сери-Бегаван, Тутонг, и Куала-Белайт. Кроме того, имеется множество клиник по всей стране.

Образование начинается с дошкольного, затем следуют шесть лет начальной школы и до 6 лет среднего образования. Девять лет обучения являются обязательными.

Официальным языком является малайский, однако английский широко понимается и используется в бизнесе. В стране проживают носители ряда диалектов китайского языка, несколько диалектов, ибанского языка, а также нескольких местных диалектов. Ислам является официальной религией, но в соответствии с Конституцией всем гражданам гарантируется свобода вероисповедания.

Население 
400 000 (июль 2010 года)

Распределение по возрасту 
0—14 лет: 26,6 % (мужчины 53 282/женщины 50 141). 15—64 лет: 70,1 % (мужчины 135 640/женщины 136 292)
65 лет и старше: 3,3 % (мужчины 6 199/женщины 6 636) (2009 год).

Средний возраст 
Всего: 27,5 лет 
Мужчины: 27,5 лет
Женщины: 27,5 лет (2009 год)

Прирост населения 
1,785 % (2008 год)

Рождаемость 
18,20 родившихся на 1000 человек (2009 год)

Смертность 
3,29 умерших на 1000 человек (июль 2009 года)

Миграция 
2,74 эмигрантов на 1000 человек (2009 год)

Соотношение полов 
При рождении: 1.05 мужчин/женщин
После 15 лет: 1.06 мужчин/женщин
15-64 лет: 1 мужчин/женщин
65 лет и старше: 0.93 мужчин/женщин
Всего: 1.01 мужчин/женщин (2008 год)

Коэффициент младенческой смертности 
Всего: 12,69 умерших/1000 живых. 
Мужчин: 15,19 умерших/1000 живых. 
Женщин: 10,07 умерших/1000 живых (2009 год)

Урбанизация 
Городское население: 79 % от всего населения (2009 год). Прирост городского населения: 2,8 % ежегодно (2005—2010 годы)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Всего: 75,52 лет. Мужчины: 73,32 лет. Женщины: 77,83 лет (2009 год)

Коэффициент фертильности 
1,94 рождённых детей на женщину (2009 год)

ВИЧ/СПИД 
Распространённость: менее 0?1 % (2003 год). Живущих с болезнью: менее 200 (2003 год). Умерших: менее 200 (2003 год)

Этнические группы 
Брунейцы (малайцы) 67 %, китайцы 15 %, аборигены 6 %, прочие (включая европейцев) 12 %.

Религии 
Мусульмане (официальная религия) 67 %, буддисты 12 %, христиане 10 %, прочие (носители местных верований, атеисты и агностики) 10 %.

Языки 
Малайский язык (официальный язык), английский язык, китайский язык.

Грамотность 
До 15 лет: 100 %
Всего: 93,9 %
Мужчины: 96,3 %
Женщины: 91,4 % (2002 год)

Расходы на образование 
5,2 % от ВВП (2000 год)